Daubentonia može značiti:
 Daubentonia, rod sisavca iz reda primata (Primates)
 Daubentonia, biljni rod porodice Fabaceae